Menoikeus (griechisch ; lateinisch Menoeceus) ist:

 Menoikeus (Vater des Kreon) (Sophokles Antigone 156)
 Menoikeus (Sohn des Kreon)
 Menoikeus (Freund des Epikur) und Adressat von dessen 3. Brief